Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1994

Wyniki 
 25 września 1994 r. (niedziela),  Mariańskie Łaźnie

1994
1994 w long tracku
1994 w Czechach